Kasyapa Cavus – depressione su Tritone
Mahākāśyapa – il Grande Kāśyapa, uno dei Dieci discepoli principali del Buddha
Kāśyapa I – sovrano dello Sri Lanka dal 473 al 495.
Kāśyapa Buddha – il terzo dei cinque Buddha dell'attuale kalpa
 Kaśyapa – uno dei sette saggi (Ṛṣi), figure dell'induismo